Depression (von lateinisch depressus ‚niedrig‘, ‚niedergedrückt‘) steht für:
 Depression, eine psychische Erkrankung, von der mehrere Unterarten bekannt sind:
 Anaklitische Depression
 Larvierte Depression
 Depressive Episode

 Depression (Anatomie), grubenförmige Einsenkung, Vertiefung
 Depression (Geologie), Festlandsenke, die unterhalb des Meeresspiegels liegt
 Depression (Wirtschaft), Niedergangsphase im Konjunkturverlauf (s. a. Great Depression)
 Depression (Astronomie), Kimmtiefe, negative Höhe eines Gestirns, das unter dem Horizont steht
 Depression, die der Exaltation eines Planeten auf dem Tierkreis genau gegenüberliegende Position, siehe Hypsoma
 Depression, in der Meteorologie ein Tiefdruckgebiet
 Depression (Band), deutsche Death-Metal-/Grindcore-Band

Siehe auch:
 Deprimiert